EBE peut désigner :
 excédent brut d'exploitation, en comptabilité, la ressource d'exploitation (après paiement des charges de personnel mais avant les dotations aux amortissements) dégagée au cours d'une période par l'activité principale d'une entreprise.
 Entreprise à But d'Emploi, structure d'entreprise dans le cadre du projet français « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

E.B.E. peut désigner :
 Entité biologique extraterrestre, le  de la saison 1 de la série télévisée X-Files.

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Abréviation